Archibald Acheson peut faire référence à :

 Archibald Acheson (1er baronnet) (1583-1634) ;
 Archibald Acheson (1er vicomte Gosford) (1718-1790), homme politique britannique, arrière-petit-fils du premier baronnet ;
 Archibald Acheson (2e comte de Gosford) (1776-1849), politicien britannique et gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique, petit-fils du premier vicomte ;
 Archibald Acheson (3e comte de Gosford) (1806-1864), fils du second comte ;
 Archibald Acheson (4e comte de Gosford) (1841-1922), fils du troisième comte ;
 Archibald Acheson (5e comte de Gosford) (1877-1954), fils du quatrième comte ;
 Archibald Acheson (6e comte de Gosford) (1911-1966), fils du cinquième comte.